Guerra Anglo-Afgana puede ser:

 Primera guerra anglo-afgana, que tuvo lugar entre 1839 y 1842.
 Segunda guerra anglo-afgana, que tuvo lugar entre 1878 y 1879.
 Tercera guerra anglo-afgana, que tuvo lugar en 1919.